Nyimba steht für:

 Nyimba (Sambia), Ort in Sambia
 Nyimba (Distrikt), Distrikt in Sambia